EUR (quartiere) - nome antigo do quartiere "Europa" de Roma (Q.XIII)
 EUR (Roma) - complexo arquitetônico de Roma localizado no quartiere Europa
 Euro - código do Euro do padrão internacional ISO 4217
 Erasmus Universiteit Rotterdam - Universidade Erasmo de Roterdão

Desambiguações de siglas